Asphalt Jungle est le titre original de Quand la ville dort, un film de John Huston sorti en 1950.
 Asphalt Jungle est un groupe de punk rock français formé en 1977.